Zygmunt Kuczyński (1879-), oficer lekarz
 Zygmunt Kuczyński (1886-1948), oficer piechoty
 Zygmunt Kuczyński (1902-1921), powstaniec śląski